Johann Breithaupt ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Breithaupt (1736–1799), deutscher Feinmechaniker
 Johann Wilhelm Wolfgang Breithaupt (1738–1818), deutscher Theologe und Lieddichter

Siehe auch:
 August Breithaupt (Johann Friedrich August Breithaupt; 1791–1873), deutscher Mineraloge